Мыс страха ():

 Мыс страха (фильм, 1962) — триллер, детектив, США, 1962 год. Режиссёр — Дж. Ли Томпсон.
 Мыс страха (фильм, 1982) — французский фильм, 1982 год. 
 Мыс страха (фильм, 1991) — триллер, США, 1991 год. Режиссёр — Мартин Скорсезе.

См. также 
 Кейп-Фир (значения)